Ранчо ла Кармелита има више значења:

 Ранчо ла Кармелита, Нуево Прогресо (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ранчо ла Кармелита (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику